Седлец-Прчице () — город в Среднечешском крае Чехии, в 60 километрах от Праги.

Возник в 1957 году после объединения двух городов — Седлеца и Прчице. Старейший из них — Прчице — принадлежал пану Витеку из Прчице, от которого ведут своё начало чешские аристократические роды Розенберги, Ландштейны и другие.

На городской площади находится древняя синагога, в которой сейчас расположена небольшая мастерская по производству спортивного инвентаря. О прошлом здания напоминает только мемориальная доска.

Население

Примечания 

Города Среднечешского края